Троицкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Крымского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Троицкий сельский округ.

Административный центр — станица Троицкая.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Крымского района
Сельские поселения Краснодарского края